Ильинское сельское поселение или муниципальное образование «Ильинское» — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Вилегодском муниципальном районе Архангельской области. 

Соответствовало административно-территориальной единице в Вилегодском районе — Ильинский сельсовет.

Административный центр — село Ильинско-Подомское.

30 сентября 2020 года упразднено в связи с преобразованием Вилегодского муниципального района в муниципальный округ, все сельские поселения упразднены..

География 
Ильинское сельское поселение было расположено в центральной части муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». Территория муниципального образования составляет 65210 га. На юге муниципальное образование «Ильинское» граничит с Кировской областью, на западе — с МО «Никольское», на севере — с МО «Селянское», на востоке — с МО «Вилегодское» и МО «Павловское». Климат умеренно континентальный. Рельеф – волнистая равнина, рассечённая рекой Виледь. Гидрографическая сеть развита относительно хорошо, наиболее крупная река Виледь. По территории муниципального образования проложены автомобильные дороги областного значения: «Котлас—Коряжма—Виледь—Ильинско-Подомское», «Ильинско-Подомское—Быково—Павловск—Сорово—Фоминск», «Ильинско-Подомское—Вилегодск—Самино—Перевоз—развилка», «Сидоровская—Костиха—Ершиха».

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году.

Население 

Национальный состав: преимущественно русские.

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 [mapp38.narod.ru/map1/index107.html Топографическая карта P-38-107,108_ Коряжма]
 Подчинённые пункты Ильинского сельсовета (Справочник административного деления Архангельской области в 1939-1945 годах)

Муниципальные образования Вилегодского района
Упразднённые сельские поселения Архангельской области
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году